Lapuente steht für:

 Lapuente (Uruguay), Ortschaft in Uruguay

Lapuente ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Lapuente (1928–1993), argentinischer Sprinter
 Manuel Lapuente (* 1944), mexikanischer Fußballspieler und Trainer